Coatzingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coatzingo, Puebla, ort, 
 Coatzingo (kommun), Puebla, 
 Coatzingo, Guerrero, ort, Chilapa de Álvarez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar